Капчук:

 Капчук — прежнее название села Корнеевка.
 Капчук (озеро) — пресноводное озеро на севере Красноярского края.
 Капчук (река) — река на севере Красноярского края.

Фамилия 
 Капчук, Николай Семёнович (1931—2018) — деятель РПЦ.

См. также 
 Копчук